Arvid Andersson (1881–1956) olimpiai bajnok svéd kötélhúzó
 Arvid Andersson (1896–1992) olimpiai bajnok svéd tornász
 Arvid Andersson (1919–2011) világ- és Európa-bajnok svéd súlyemelő, olimpikon
 Arvid Andersson (1919) teljes nevén Arvid Folke Alnevik-Andersson, olimpiai bronzérmes svéd futóatléta